Paperino e la psicologia infantile (Spare the Rod) – film del 1954 diretto da Jack Hannah
 Spare the Rod – film del 1961 diretto da Leslie Norman